Pinky ou Pinkie est un adjectif anglais dérivé de « pink » dont le sens principal est « petit, minuscule » (attesté en 1594) ou « rosâtre » (1776). Utilisé comme nom commun, il signifie « auriculaire » en langage enfantin. Utilisé comme nom propre, c'est surtout un surnom assez commun, parfois un prénom.

Toponyme
 Pinkie Cleugh, lieu-dit écossais où eut lieu la bataille de Pinkie Cleugh le ,
 , manoir écossais datant du , situé à proximité de Pinkie Cleugh.

Nom

Prénom, pseudonyme ou surnom
  (1896-1942), surnom du joueur de base-ball américain William Hargrave,
 Pinky Mitchell (1899-1976), boxeur américain,
 Pinky Clarke (1901-1977), surnom de l'athlète américain Louis Clarke,
  (1907-1933), personnalité américaine de la télévision,
  (1909-1969), surnom du joueur de base-ball américain Franklin Higgins,
  (1923-2008), femme de lettres sud-africaine,
  (1935-), nom de scène de l'artiste argentine Lidia Elsa Satragno,
  (1948-2000), femme politique américaine,
 Pinky Nelson (1950-), surnom de l'astronaute américain George Nelson,
  (1952-2012), nom de scène de l'artiste dominicaine Nuryn Sanlley,
 Pinky (1986-), surnom de l'actrice thaïlandaise Savika Chaiyadej.

Personnages de fiction
 Pinkie Brown, personnage principal du Rocher de Brighton, roman de Graham Greene paru en 1938,
 , super-héros de l'univers DC Comics apparu en 1940,
 Pinkie, personnage de la série télévisée britannique , diffusée de 1957 à 1971,
 Pinky Tuscadero, personnage de la série télévisée américaine Happy Days, diffusée de 1974 à 1984,
 Pinky, nom original de Minus, personnage de série d'animation américaine Minus et Cortex, diffusée de 1995 à 1998.

Œuvres

 , portrait de Sarah Barrett Moulton peint par de Thomas Lawrence en 1794,
 Pinky, titre original de L'Héritage de la chair, film américain réalisé par John Ford et Elia Kazan en 1949,
 Pinky, série de bande dessinée italienne créée par Massimo Mattioli en 1973,
 , figurine produites par la société japonaise Vance Project depuis 2003,
 Pinky Dinky Doo, série d'animation japonaise diffusée de 2005 à 2009,
 « Pinky »,  de la quatrième saison de la série télévisée américaine Earl, diffusé le ,
 Pinky Jones, chanson du groupe japonais Momoiro Clover sortie en 2010.

Autres
 Pinky, magazine de mode japonais publié de 2004 à 2009
 Pinky, micro-serveur Minitel ouvert de 1986 à 1992.

Notes et références

Homonymie de patronyme